LaTeX, често изписвано като LaTeX е език за маркиране. Използва се за създаване на документи със специфично съдържание (специални символи, математически формули и др.) като алтернатива на XML. LaTeX документите се подготвят с текстов редактор. Специални програми (като компилаторът latext, pdflatex XeLaTeX и LuaLatex) обработят файла и се получава форматиран документ.

Системата LaTeX определя стандарт в компютърната типография. Тя се използва предимно в научните среди и в най-престижните издателства по света.

Пример 

Маркиращи езици
Цифрова типография
Дизайн